Аббревиатура LSE может относиться к:
London School of Economics (Лондонская школа экономики)
London Stock Exchange (Лондонская фондовая биржа)
Lahore Stock Exchange (Лахорская фондовая биржа)
 LSE — язык программирования.